paciornica (Monilinia) – rodzaj grzybów
 paciornica (Contarinia) – rodzaj owadów